Huyn steht für:
 ein deutsches Adelsgeschlecht, siehe Huyn

Huyn ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Huyn von Geleen (~1598–1657), kaiserlicher Feldmarschall

 Johann Carl Huyn (1812–1889), österreichischer Feldzeugmeister
 Karl Georg Huyn (1857–1938), österreichischer Generaloberst
 Ludwig Huyn (1853–1931), österreichischer k.u.k. Kämmerer und Generalmajor der k.u.k. Armee
 Luise Huyn (1843–1915), deutsche Schriftstellerin
 Otto Aloys Graf Huyn (1859–1928), österreichischer Offizier
 Paul Huyn (1868–1946), Erzbischof von Prag

Siehe auch:
 Huynh